Michalítsi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Michalítsi (ort i Grekland, Nomós Ioannínon), Epirus, 
 Michalítsi (ort i Grekland, Nomós Prevézis), Epirus, 

Robotskapade Greklandförgreningar